Dita (auch Ditha) ist ein weiblicher Vorname slawischer Herkunft. Er entstand aus der Verkürzung des biblischen Namens Judith (Judita). Bekannte Namensträger sind:

 Dita Parlo (1908–1971), deutsch-französische Schauspielerin
 Dita von Szadkowski (1928–2012), deutsche Musikjournalistin
 Ditha Brickwell (* 1941 in Wien), österreichische Schriftstellerin
 Dita Von Teese (* 1972), US-amerikanische Burlesque-Tänzerin
 Dita Charanzová (* 1975), tschechische Politikerin

Sonstiges:
 Dita ist der Titel der 19. Single der französischen Sängerin Lorie
 Dita (Zeitung), Zeitung in Albanien (: „der Tag“)

Diță ist der Familienname von
 Constantina Diță (1970), rumänische Langstreckenläuferin

DITA ist das Akronym für
 das Dokumentenformat Darwin Information Typing Architecture